Lukka steht für:
 Lukka-Länder, hethitische Bezeichnung einer Region im Südwesten Kleinasiens 
 Lukka (Odelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Odelzhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Tintu Lukka (* 1989), indische Mittelstreckenläuferin

Siehe auch:
 Luca
 Lucca (Begriffsklärung)
 Lucka (Begriffsklärung)
 Luka